Mužská dvouhra San Diego Open 2022 probíhala ve druhé polovině září 2022. Do singlové soutěže sandiegského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl druhý hráč světa, Nor Casper Ruud, který vedl evropský tým v souběžně hraném londýnském Laver Cupu.

Vítězem se stal pátý nasazený Američan Brandon Nakashima, jenž ve finále zdolal krajana a turnajovou trojku Marcose Girona po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Po dvou finálových porážkách tak 21letý tenista získal ve svém rodišti premiérovou trofej na okruhu ATP Tour. Bodový zisk jej posunul o dvacet jedna příček výše, na nové kariérní maximum, 48. místo žebříčku. Rovněž Giron byl obyvatelem San Diega.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

San Diego Open 2022